Wilkinson kan som auktorsförkortning betyda:

 Christopher Wilkinson
 Mark Wilkinson
 Robert Wilkinson

Robotskapade auktorsförkortningar